Менно Влон (, ) — нидерландский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом. Участник летних Олимпийских игр 2020. Пятикратный чемпион Нидерландов (2014—2017, 2020). Четырёхкратный чемпион Нидерландов в помещении (2016, 2019, 2021, 2022). Рекордсмен Нидерландов в прыжке с шестом на открытом воздухе — 5,85 м (2017) и в помещении — 5,96 м (2021).

Биография 
Менно Влон родился 11 мая 1994 года в Зандаме.

Начал заниматься прыжками с шестом в 2009 году. Некоторое время выступал в многоборье. Дебютировал на международной арене в 2011 году. Участвовал в чемпионате Европы 2016 года, чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

В 2021 год занял 5 место на чемпионате Европы в помещении и 13 место на Олимпиаде в Токио.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Нидерландов
Чемпионы Нидерландов по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года